Di seguito una lista di asteroidi dal numero 532001 al 533000 con data di scoperta e scopritore.

532001–532100 

|-
| 532001 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532002 - ||  || || WISE
|-
| 532003 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532004 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532005 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532006 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532007 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532008 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532009 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532010 - ||  || || LINEAR
|-
| 532011 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532012 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532013 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532014 - ||  || || LINEAR
|-
| 532015 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532016 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532017 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532018 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532019 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532020 - ||  || || ODAS
|-
| 532021 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532022 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532023 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532024 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532025 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532026 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532027 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532028 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532029 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532030 - ||  || || CSS
|-
| 532031 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532032 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532033 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532034 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532035 - ||  || || CSS
|-
| 532036 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532037 - ||  || || S. S. Sheppard, C. Trujillo
|-
| 532038 - ||  || || S. S. Sheppard, C. Trujillo
|-
| 532039 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532040 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532041 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532042 - ||  || || WISE
|-
| 532043 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532044 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532045 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532046 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532047 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532048 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532049 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532050 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532051 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532052 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532053 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532054 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532055 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532056 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532057 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532058 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532059 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532060 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532061 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532062 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532063 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532064 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532065 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532066 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532067 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532068 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532069 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532070 - ||  || || CSS
|-
| 532071 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532072 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532073 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532074 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532075 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532076 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532077 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532078 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532079 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532080 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532081 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532082 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532083 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532084 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532085 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532086 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532087 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532088 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532089 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532090 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532091 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532092 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532093 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532094 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532095 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532096 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532097 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532098 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532099 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532100 - ||  || || Pan-STARRS
|}

532101–532200 

|-
| 532101 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532102 - ||  || || WISE
|-
| 532103 - ||  || || WISE
|-
| 532104 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532105 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532106 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532107 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532108 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532109 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532110 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532111 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532112 - ||  || || LINEAR
|-
| 532113 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532114 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532115 - ||  || || WISE
|-
| 532116 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532117 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532118 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532119 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532120 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532121 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532122 - ||  || || CINEOS
|-
| 532123 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532124 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532125 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532126 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532127 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532128 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532129 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532130 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532131 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532132 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532133 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532134 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532135 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532136 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532137 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532138 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532139 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532140 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532141 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532142 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532143 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532144 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532145 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532146 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532147 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532148 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532149 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532150 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532151 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532152 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532153 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532154 - ||  || || CSS
|-
| 532155 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532156 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532157 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532158 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532159 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532160 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532161 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532162 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532163 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532164 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532165 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532166 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532167 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532168 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532169 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532170 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532171 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532172 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532173 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532174 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532175 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532176 - ||  || || CSS
|-
| 532177 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532178 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532179 - ||  || || LINEAR
|-
| 532180 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532181 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532182 - ||  || || LONEOS
|-
| 532183 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532184 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532185 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532186 - ||  || || LINEAR
|-
| 532187 - ||  || || LINEAR
|-
| 532188 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532189 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532190 - ||  || || LINEAR
|-
| 532191 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532192 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532193 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532194 - ||  || || CSS
|-
| 532195 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532196 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532197 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532198 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532199 - ||  || || WISE
|-
| 532200 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

532201–532300 

|-
| 532201 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532202 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532203 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532204 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532205 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532206 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532207 - ||  || || WISE
|-
| 532208 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532209 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532210 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532211 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532212 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532213 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532214 - ||  || || WISE
|-
| 532215 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532216 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532217 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532218 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532219 - ||  || || LONEOS
|-
| 532220 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532221 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532222 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532223 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532224 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532225 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532226 - ||  || || CSS
|-
| 532227 - ||  || || CSS
|-
| 532228 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532229 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532230 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532231 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532232 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532233 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532234 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532235 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532236 - ||  || || CSS
|-
| 532237 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532238 - ||  || || CSS
|-
| 532239 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532240 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532241 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532242 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532243 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532244 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532245 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532246 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532247 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532248 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532249 - ||  || || LINEAR
|-
| 532250 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532251 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532252 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532253 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532254 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532255 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532256 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532257 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532258 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532259 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532260 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532261 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532262 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532263 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532264 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532265 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532266 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532267 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532268 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532269 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532270 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532271 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532272 - ||  || || CSS
|-
| 532273 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532274 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532275 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532276 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532277 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532278 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532279 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532280 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532281 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532282 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532283 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532284 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532285 - ||  || || LINEAR
|-
| 532286 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532287 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532288 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532289 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532290 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532291 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532292 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532293 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532294 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532295 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532296 - ||  || || CSS
|-
| 532297 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532298 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532299 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532300 - ||  || || Mallorca Obs.
|}

532301–532400 

|-
| 532301 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532302 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532303 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532304 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532305 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532306 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532307 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532308 - ||  || || CSS
|-
| 532309 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532310 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532311 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532312 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532313 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532314 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532315 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532316 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532317 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532318 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532319 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532320 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532321 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532322 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532323 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532324 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532325 - ||  || || CSS
|-
| 532326 - ||  || || LONEOS
|-
| 532327 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532328 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532329 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532330 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532331 - ||  || || CSS
|-
| 532332 - ||  || || WISE
|-
| 532333 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532334 - ||  || || LINEAR
|-
| 532335 - ||  || || LINEAR
|-
| 532336 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532337 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532338 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532339 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532340 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532341 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532342 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532343 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532344 - ||  || || LINEAR
|-
| 532345 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532346 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532347 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532348 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532349 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532350 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532351 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532352 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532353 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532354 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532355 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532356 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532357 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532358 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532359 - ||  || || LINEAR
|-
| 532360 - ||  || || LINEAR
|-
| 532361 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532362 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532363 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532364 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532365 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532366 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532367 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532368 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532369 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532370 - ||  || || LINEAR
|-
| 532371 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532372 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532373 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532374 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532375 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532376 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532377 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532378 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532379 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532380 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532381 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532382 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532383 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532384 - ||  || || CSS
|-
| 532385 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532386 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532387 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532388 - ||  || || SSS
|-
| 532389 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532390 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532391 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532392 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532393 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532394 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532395 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532396 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532397 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532398 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532399 - ||  || || CSS
|-
| 532400 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

532401–532500 

|-
| 532401 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532402 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532403 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532404 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532405 - ||  || || WISE
|-
| 532406 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532407 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532408 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532409 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532410 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532411 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532412 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532413 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532414 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532415 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532416 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532417 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532418 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532419 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532420 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532421 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532422 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532423 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532424 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532425 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532426 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532427 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532428 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532429 - ||  || || CSS
|-
| 532430 - ||  || || WISE
|-
| 532431 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532432 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532433 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532434 - ||  || || SSS
|-
| 532435 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532436 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532437 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532438 - ||  || || LINEAR
|-
| 532439 - ||  || || WISE
|-
| 532440 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532441 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532442 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532443 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532444 - ||  || || LONEOS
|-
| 532445 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532446 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532447 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532448 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532449 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532450 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532451 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532452 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532453 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532454 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532455 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532456 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532457 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532458 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532459 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532460 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532461 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532462 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532463 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532464 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532465 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532466 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532467 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532468 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532469 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532470 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532471 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532472 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532473 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532474 - ||  || || LINEAR
|-
| 532475 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532476 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532477 - ||  || || WISE
|-
| 532478 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532479 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532480 - ||  || || WISE
|-
| 532481 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532482 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532483 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532484 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532485 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532486 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532487 - ||  || || SSS
|-
| 532488 - ||  || || CSS
|-
| 532489 - ||  || || PMO NEO
|-
| 532490 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532491 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532492 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532493 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532494 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532495 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532496 - ||  || || WISE
|-
| 532497 - ||  || || PMO NEO
|-
| 532498 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532499 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532500 - ||  || || Spacewatch
|}

532501–532600 

|-
| 532501 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532502 - ||  || || CSS
|-
| 532503 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532504 - ||  || || WISE
|-
| 532505 - ||  || || CSS
|-
| 532506 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532507 - ||  || || CSS
|-
| 532508 - ||  || || WISE
|-
| 532509 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532510 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532511 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532512 - ||  || || LINEAR
|-
| 532513 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532514 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532515 - ||  || || CSS
|-
| 532516 - ||  || || SSS
|-
| 532517 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532518 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532519 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532520 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532521 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532522 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532523 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532524 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532525 - ||  || || CSS
|-
| 532526 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532527 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532528 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532529 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532530 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532531 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532532 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532533 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532534 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532535 - ||  || || WISE
|-
| 532536 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532537 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532538 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532539 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532540 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532541 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532542 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532543 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532544 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532545 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532546 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532547 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532548 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532549 - ||  || || WISE
|-
| 532550 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532551 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532552 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532553 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532554 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532555 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532556 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532557 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532558 - ||  || || LINEAR
|-
| 532559 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532560 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532561 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532562 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532563 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532564 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532565 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532566 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532567 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532568 - ||  || || WISE
|-
| 532569 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532570 - ||  || || WISE
|-
| 532571 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532572 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532573 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532574 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532575 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532576 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532577 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532578 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532579 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532580 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532581 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532582 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532583 - ||  || || WISE
|-
| 532584 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532585 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532586 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532587 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532588 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532589 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532590 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532591 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532592 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532593 - ||  || || CSS
|-
| 532594 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532595 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532596 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532597 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532598 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532599 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532600 - ||  || || Spacewatch
|}

532601–532700 

|-
| 532601 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532602 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532603 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532604 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532605 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532606 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532607 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532608 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532609 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532610 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532611 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532612 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532613 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532614 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532615 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532616 - ||  || || CSS
|-
| 532617 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532618 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532619 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532620 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532621 - ||  || || CSS
|-
| 532622 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532623 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532624 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532625 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532626 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532627 - ||  || || CSS
|-
| 532628 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532629 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532630 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532631 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532632 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532633 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532634 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532635 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532636 - ||  || || LONEOS
|-
| 532637 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532638 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532639 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532640 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532641 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532642 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532643 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532644 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532645 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532646 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532647 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532648 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532649 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532650 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532651 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532652 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532653 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532654 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532655 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532656 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532657 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532658 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532659 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532660 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532661 - ||  || || CSS
|-
| 532662 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532663 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532664 - ||  || || CSS
|-
| 532665 - ||  || || CSS
|-
| 532666 - ||  || || CSS
|-
| 532667 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532668 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532669 - ||  || || CSS
|-
| 532670 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532671 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532672 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532673 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532674 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532675 - ||  || || WISE
|-
| 532676 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532677 - ||  || || WISE
|-
| 532678 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532679 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532680 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532681 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532682 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532683 - ||  || || WISE
|-
| 532684 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532685 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532686 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532687 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532688 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532689 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532690 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532691 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532692 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532693 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532694 - ||  || || CINEOS
|-
| 532695 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532696 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532697 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532698 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532699 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532700 - ||  || || WISE
|}

532701–532800 

|-
| 532701 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532702 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532703 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532704 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532705 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532706 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532707 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532708 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532709 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532710 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532711 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532712 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532713 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532714 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532715 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532716 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532717 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532718 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532719 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532720 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532721 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532722 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532723 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532724 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532725 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532726 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532727 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532728 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532729 - ||  || || SSS
|-
| 532730 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532731 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532732 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532733 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532734 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532735 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532736 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532737 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532738 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532739 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532740 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532741 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532742 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532743 - ||  || || WISE
|-
| 532744 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532745 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532746 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532747 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532748 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532749 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532750 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532751 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532752 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532753 - ||  || || Mallorca Obs.
|-
| 532754 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532755 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532756 - ||  || || CSS
|-
| 532757 - ||  || || SSS
|-
| 532758 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532759 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532760 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532761 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532762 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532763 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532764 - ||  || || CINEOS
|-
| 532765 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532766 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532767 - ||  || || SSS
|-
| 532768 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532769 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532770 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532771 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532772 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532773 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532774 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532775 - ||  || || WISE
|-
| 532776 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532777 - ||  || || LINEAR
|-
| 532778 - ||  || || WISE
|-
| 532779 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532780 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532781 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532782 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532783 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532784 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532785 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532786 - ||  || || WISE
|-
| 532787 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532788 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532789 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532790 - ||  || || WISE
|-
| 532791 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532792 - ||  || || CSS
|-
| 532793 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532794 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532795 - ||  || || WISE
|-
| 532796 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532797 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532798 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532799 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532800 - ||  || || Pan-STARRS
|}

532801–532900 

|-
| 532801 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532802 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532803 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532804 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532805 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532806 - ||  || || WISE
|-
| 532807 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532808 - ||  || || CSS
|-
| 532809 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532810 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532811 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532812 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532813 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532814 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532815 - ||  || || CSS
|-
| 532816 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532817 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532818 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532819 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532820 - ||  || || WISE
|-
| 532821 - ||  || || WISE
|-
| 532822 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532823 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532824 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532825 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532826 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532827 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532828 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532829 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532830 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532831 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532832 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532833 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532834 - ||  || || LINEAR
|-
| 532835 - ||  || || LINEAR
|-
| 532836 - ||  || || WISE
|-
| 532837 - ||  || || LINEAR
|-
| 532838 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532839 - ||  || || WISE
|-
| 532840 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532841 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532842 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532843 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532844 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532845 - ||  || || WISE
|-
| 532846 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532847 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532848 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532849 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532850 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532851 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532852 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532853 - ||  || || CSS
|-
| 532854 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532855 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532856 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532857 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532858 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532859 - ||  || || CSS
|-
| 532860 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532861 - ||  || || CSS
|-
| 532862 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532863 - ||  || || CSS
|-
| 532864 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532865 - ||  || || WISE
|-
| 532866 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532867 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532868 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532869 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532870 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532871 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532872 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532873 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532874 - ||  || || CSS
|-
| 532875 - ||  || || WISE
|-
| 532876 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532877 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532878 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532879 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532880 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532881 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532882 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532883 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532884 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532885 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532886 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532887 - ||  || || WISE
|-
| 532888 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532889 - ||  || || CSS
|-
| 532890 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532891 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532892 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532893 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532894 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532895 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532896 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532897 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532898 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532899 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532900 - ||  || || WISE
|}

532901–533000 

|-
| 532901 - ||  || || WISE
|-
| 532902 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532903 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532904 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532905 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532906 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532907 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532908 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532909 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532910 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532911 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532912 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532913 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532914 - ||  || || SSS
|-
| 532915 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532916 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532917 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532918 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532919 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532920 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532921 - ||  || || CSS
|-
| 532922 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532923 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532924 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532925 - ||  || || WISE
|-
| 532926 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532927 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532928 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532929 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532930 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532931 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532932 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532933 - ||  || || WISE
|-
| 532934 - ||  || || CSS
|-
| 532935 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532936 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532937 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532938 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532939 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532940 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532941 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532942 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532943 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532944 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532945 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532946 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532947 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532948 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532949 - ||  || || LINEAR
|-
| 532950 - ||  || || WISE
|-
| 532951 - ||  || || CSS
|-
| 532952 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532953 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532954 - ||  || || WISE
|-
| 532955 - ||  || || CSS
|-
| 532956 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532957 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532958 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532959 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532960 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532961 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532962 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532963 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532964 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532965 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532966 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532967 - ||  || || WISE
|-
| 532968 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532969 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532970 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532971 - ||  || || WISE
|-
| 532972 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532973 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532974 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532975 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532976 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532977 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532978 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532979 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532980 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532981 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532982 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532983 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532984 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532985 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532986 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532987 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532988 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532989 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532990 - ||  || || CSS
|-
| 532991 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532992 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532993 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532994 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532995 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532996 - ||  || || Spacewatch
|-
| 532997 - ||  || || Pan-STARRS
|-
| 532998 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|-
| 532999 - ||  || || Spacewatch
|-
| 533000 - ||  || || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 

0532001